Mistlau heißen zwei Ortschaften im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Mistlau (Kirchberg an der Jagst), Weiler im Stadtteil Gaggstatt von Kirchberg an der Jagst
 Mistlau (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Waldtann der Gemeinde Kreßberg